MZK – Muzeum Ziemi Kłodzkiej
 MZK – Miejski Zakład Komunikacji
Istniejące MZK
 MZK Bełchatów – Miejski Zakład Komunikacji w Bełchatowie
 MZK Biała Podlaska – Miejski Zakład Komunikacyjny w Białej Podlaskiej
 MZK Bielsko-Biała – Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej
 MZK Bolesławiec – Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławiec
 MZK Brzeg – Miejski Zakład Komunikacyjny w Brzegu
 MZK Bydgoszcz – Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy
 MZK Chodzież – Miejski Zakład Komunikacji w Chodzieży
 MZK Chojnice – Miejski Zakład Komunikacji w Chojnicach
 MZK Cieszyn – Miejski Zakład Komunikacji w Cieszynie
 MZK Czarnków – Miejski Zakład Komunalny Czarnkowie
 ZKM Elbląg – Zakład Komunikacji Miejskiej w Elblągu
 MZK Ełk – Miejski Zakład Komunikacji w Ełku
 MZK Głowno – Miejski Zakład Komunalny w Głownie
 MZK Gorlice – Miejski Zakład Komunikacyjny w Gorlicach
 MZK Gorzów Wielkopolski – Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
 MZK Grudziądz – Miejski Zakład Komunikacji w Grudziądzu
 MZK Jarosław – Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu
 MZK Jastrzębie-Zdrój – Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju
 MZK G - G – Międzykomunalne Zakłady Komunikacyjne Gdańsk – Gdynia
 MZK Jelenia Góra – Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze
 MZK Kędzierzyn-Koźle – Miejski Zakład Komunikacji w Kędzierzynie-Koźlu
 MZK Kęty – Międzygminny Zakład Komunikacyjny Kętach
 Komunikacja Miejska Kołobrzeg – Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o. 
 MZK Konin – Miejski Zakład Komunikacji w Koninie
 MZK Koszalin – Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie
 MZK Krotoszyn – Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie
 MZK Kutno – Miejski Zakład Komunikacji w Kutnie
 MZK Leszno – Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie
 MZK Łowicz – Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu
 MZK Maków Podhalański – Miejski Zakład Komunalny w Makowie Podhalański
 MZK Malbork Miejski Zakład Komunikacji w Malborku
 MZK Nowa Sól – Miejski Zakład Komunikacji Nowa Sól
 MZK Nowy Targ – Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu
 MZK Nysa – Miejski Zakład Komunikacji w Nysie
 MZK Opole – Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu
 MZK Ostrołęka – Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce
 MZK Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim
 MZK Ostrów Wielkopolski  - Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim
 MZK Oświęcim – Miejski Zakład Komunikacji Oświęcimiu
 MZK Pabianice – Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach
 MZK Piła – Miejski Zakład Komunikacji w Pile
 MZK Piotrków Trybunalski – Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie Trybunalskim
 MZK Przemyśl – Miejski Zakład Komunikacji w Przemyślu
 MZK Puławy Miejski Zakład Komunikacji w Puławach
 MZK Skierniewice – Miejski Zakład Komunikacji Skierniewicach
 MZK Słupsk – Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
 MZK Starachowice – Miejski Zakład Komunikacyjny w Starachowicach
 MZK Stargard – Miejski Zakład Komunikacji w Stargardzie
 MZK Starogard Gdański – Miejski Zakład Komunikacji w Starogardzie Gdańskim
 MZK Tomaszów Mazowiecki – Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
 MZK Toruń – Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu
 MZK Wejherowo – Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie
 MZK Zamość – Miejski Zakład Komunikacji w Zamościu
 MZK Zielona Góra – Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze
 MZK Żagań – Miejski Zakład Komunikacyjny w Żaganiu
 MZK Żyrardów – Miejski Zakład Komunikacji w Żyrardowie
 MZK Żywiec – Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu
 Zlikwidowane i przekształcone MZK
 MZK Szczecin – Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie
 MZK Dzierżoniów – Miejski Zakład Komunikacyjny Dzierżoniów w Dzierżoniowie, prawdopodobnie został zlikwidowany w latach 90.
 MZK Kalisz przekształcony w KLA Kalisz
 MZK Tychy - połączony z MZKP Tarnowskie Góry i KZK GOP w ZTM Katowice
 MZK Warszawa – przekształcony w Miejskie Zakłady Autobusowe oraz Tramwaje Warszawskie